Három német hadihajóosztály viselte a Königsberg nevet:
 Königsberg osztály (1905) – az első, négy egységből álló könnyűcirkáló-osztály, melyek 1905 és 1907 között épültek.
 Königsberg osztály (1915) – a második, szintén négy egységből álló könnyűcirkáló-osztály, melyek az előbbiek pótlására készültek az első világháborúban.
 K osztály – az 1920-as években épített, három egységből álló könnyűcirkáló-osztály, melyek három K kezdőbetűs német városról kapták nevüket.